Elkus ist der Nachname von:

 Abram Isaac Elkus (1867–1947), US-Botschafter
 Peter K. Elkus (* 1939), US-amerikanischer Gesangslehrer